Now Is the Time (álbum) - de Alanis Morissette
Now Is the Time - Live at Willow Creek - álbum gravado ao vivo pela banda Delirious?

Veja também 
The Time Is Now - álbum do cantor de eurodance e hip hop B.G. the Prince of Rap

Desambiguação